Пошехо́нец (мн. ч. пошехонцы)

 Пошехонец — житель Пошехонья, местности по берегам реки Шексны (Шехоны) в Ярославской области.
 Пошехонцы — персонажи сочинения «Анекдоты, или Веселые похождения старинных пошехонцев» (1798; также «Анекдоты древних пошехонцев») Василия Березайского (1762—1821, родом из Ярославской губернии).
 Пошехонец — образ простака, остававшийся популярным в лубочных изданиях до начала XX века.
 «Уединенный пошехонец» (1786; затем «Ежемесячное сочинение», 1787) — первый в России провинциальный журнал; литературный печатный орган в Ярославле, основанный ярославским губернатором Алексеем Мельгуновым (1722—1788) .

См. также 
 Пошехонцев
 Абдериты
 «Всякая всячина» (1769—1770) Григория Козицкого.
 Провинциал